

Patronyme
 Jacques Couëlle, (1902-1996) était un architecte français.
 Jennifer Couëlle, (1965- ) est une auteure de livres jeunesse française et canadienne.
 Savin Couëlle, (1929-2020) est un architecte français.

Homonymie
Homonymie de patronyme